Miejscowości w USA:
 McDonough – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Henry
 McDonough – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Gminy w USA:
 McDonough (ang. McDonough Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Chenango
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo McDonough (ang. McDonough County) – w stanie Illinois